Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Daukszewicz – polski aktor
 Krzysztof Daukszewicz – polski satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor